Aszterizmus (csillagászat) – az égbolt csillagaiból a hivatalos csillagképektől eltérően kialakított csoport, alakzat
Aszterizmus (ásványtan) – nemes ásványokban levő zárványok által létrehozott csillagszerű fényvisszaverődés, csillagosság